Hot Club steht für:

Jazzclubs:
 Hot Club Dortmund
 Hot Club Leipzig
 Hot Club de France
 Hot Clube de Portugal

Jazzbands:
 Hot Club d’Allemagne
 Hot Club de Norvège
 Hotclub Combo, deutsche Band

Sonstiges:
 Hot Club Records, norwegisches Plattenlabel, gegründet von Jon Larsen

Siehe auch:
 Quintette du Hot Club de France, Jazz-Ensemble
 Hot Jazz Club